Peseux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura
Peseux (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Péseux, een gemeente in het Franse departement Doubs